Formation ist aus dem Lateinischen abgeleitet und steht für Bildung einer Form oder Gestaltung, Aufstellung. In einigen Fachgebieten hat das Wort spezielle Bedeutungen:

 Geologie:
 populär: ein beliebiger, in der Regel natürlich aufgeschlossener Gesteinskörper, siehe Gestein
 eine hierarchische Einheit der Lithostratigraphie, siehe Formation (Geologie)
 Militärwesen: eine bestimmte Größe bzw. Anordnung von Truppeneinheiten, siehe Formation (Militär) und Gefechtsformation
 Luftfahrt: eine geometrische Anordnung bestimmter Flugzeuge während des Fluges, siehe Formationsflug
 Ornithologie: eine geometrische Anordnung von Zugvögeln während des Zuges, siehe V-Formation
 Botanik: eine Pflanzengesellschaft aus ähnlichen Wuchsformen, siehe Pflanzenformation
 Sport: eine Mannschaft beim Formationstanz, beim Boule-Spiel und beim Formationsspringen
 Musik: eine Musikergruppe ab zwei Mitgliedern (siehe auch Act (Musik), Jazz-Combo, Band (Musik), Ensemble (Musik))
 Römisch-katholische Kirche: die geistlich-geistige (Aus-)Bildung zukünftiger Ordensleute
 Elektrotechnik: die Erstladung der Elektroden für Bleiakkumulatoren während der Herstellung
 Technik: die Blattbildung bei der Papierherstellung
 Formation (Zeitschrift), rheinland-pfälzische Literaturzeitschrift

Siehe auch:
 Form
 Format
 Struktur
 Aufstellung
 Formieren
 Formierung